BWK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vallo della Brazza (Croazia)